Тобо́льский переу́лок — улица в районе Лианозово Северо-Восточного административного округа города Москвы. Проходит от Угличской до Абрамцевской улицы.

Название 
Переулок получил своё название по городу Тобольску, районному центру Тюменской области. Название перенесено с Тобольской улицы посёлка Лианозово, находившейся неподалёку.

Описание 
Тобольский переулок проходит от Угличской улицы на восток параллельно Череповецкой улице и Вологодскому проезду, совершая коленообразный поворот на север и снова на восток, до Абрамцевской улицы.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:

По чётной стороне:

Общественный транспорт

Наземный транспорт 
По Тобольскому переулку не проходят маршруты наземного общественного транспорта. У восточного конца переулка, на Абрамцевской улице, расположена остановка «Абрамцевская улица, 24» автобусов № 601, 705, 771, 815к.

Метро 
 Станция метро «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии — юго-восточнее переулка, на пересечении Алтуфьевского шоссе с Череповецкой улицей и улицей Лескова

Примечания 

Переулки Москвы
Улицы Москвы, названные в честь городов